

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Bryant – città della contea di Saline, Arkansas
 Bryant – villaggio della contea di Fulton, Illinois
 Bryant – comune della contea di Jay, Indiana
 Bryant – città della contea di Hamlin, Dakota del Sud

Onomastica 
 Bryant – variante del nome proprio Brian.

Persone 

 Elizabeth Bryant – aracnologa britannica (1875-1953)
 Wallace Bryant – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro 
 Bryant Park – parco di New York
 Jacky Bryant – personaggio della serie di videogiochi Virtua Fighter.

Pagine correlate 
 Bryan